Ntamack peut désigner :
 Charlotte Ntamack (1979-), comédienne, conteuse, humoriste et chroniqueuse camerounaise ;
 Émile Ntamack (1970-), joueur français de rugby à XV ;
 Francis Ntamack (1972-), joueur français de rugby à XV, frère d'Émile ;
 Romain Ntamack (1999-), joueur français de rugby à XV, fils d'Émile.
 Théo Ntamack (2002-), joueur français de rugby à XV, fils d'Émile.